Sainte-Colombe (Hautes-Alpes)
 Sainte-Colombe (Charente)
 Sainte-Colombe (Charente-Maritime)
 Sainte-Colombe (Doubs)
 Sainte-Colombe (Gironde)
 Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine)
 Sainte-Colombe (Landes)
 Sainte-Colombe (Lot)
 Sainte-Colombe (Manche)
 Sainte-Colombe (Rhône)
 Sainte-Colombe (Seine-Maritime)
 Sainte-Colombe (Seine-et-Marne)
 Sainte-Colombe (Yonne)
ook:
Sainte-Colombe-de-Duras,  Lot-et-Garonne
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie,  Pyrénées-Orientales
Sainte-Colombe-de-Peyre,  Lozère
Sainte-Colombe-des-Bois,  Nièvre 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Lot-et-Garonne
Sainte-Colombe-en-Auxois, Côte-d'Or
Sainte-Colombe-en-Bruilhois,  Lot-et-Garonne
Sainte-Colombe-la-Commanderie, Eure 
Sainte-Colombe-près-Vernon, Eure 
Sainte-Colombe-sur-Gand, Loire
Sainte-Colombe-sur-Guette, Aude 
Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Aude 
Sainte-Colombe-sur-Loing, Yonne 
Sainte-Colombe-sur-Seine, Côte-d'Or